

Carriera

Nazionale
Nel 2002 ha giocato una partita nella nazionale nordirlandese. In precedenza aveva giocato anche nella nazionale Under-21.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Barrow: 2009-2010

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori nordirlandesi
Calciatori della Nazionale nordirlandese